Ломбард — спеціалізована кредитна установа, яка надає короткотермінові позики під заставу особистого майна позичальника
 Ломбард — пригодницько-кримінальний фільм Любомира Левицького, що вийшов у прокат у 2013 році.